Емфі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 230 км на південь від Парижа, 145 км на захід від Діжона, 11 км на південний схід від Невера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1741 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 3563,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сайт міста Емфі 
 [ Розташування муніципалітету Емфі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ньєвр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ньєвр